Lens, francia település Pas-de-Calais megyében
 Lens, település Belgium monsi járásában
 Lens, a lencse növénynemzetség latin neve
 RC Lens labdarúgóklub